Cochrane může být:
 Cochrane (Chile) – město v Chile
 Cochrane (řeka) – řeka v Chile
 Cochrane/Pueyrredon – jezero na hranici Chile a Argentiny
 Cochrane (databáze) – databáze metaanalýz
příjmení osob 
 Archie Cochrane (1909–1988) – skotský lékař (epidemiolog) a průkopník medicíny založené na důkazech
 John Cochrane (1798–1878) – skotský právník a šachový mistr
 Rory Cochrane (* 1972) – americký herec
 Zefram Cochrane – fiktivní postava ze sci-fi světa Star Treku

Podobné příjmení 
 Cochran

Rozcestníky - příjmení